Flament ist ein französischer Familienname, der zur Gruppe der Herkunftsnamen zählt. Er ist von dem französischen Wort flamand abgeleitet, das flämisch oder aus Flandern bedeutet.

Varianten 
 Flamand
 Flamant

Namensträger 
 Didier Flament (* 1951), französischer Fechter
 Édouard Flament (1880–1958), französischer Komponist
 Flavie Flament (* 1974), französische Moderatorin
 Thibaud Flament (* 1997), französischer Rugby-Union-Spieler

Französischer Personenname
Herkunftsname